Municipio de Washington es el nombre de 11 municipios en Arkansas:

 Municipio de Washington (condado de Bradley, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Conway, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Fulton, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Grant, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Independence, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Jefferson, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Ouachita, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Sevier, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Sharp, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Stone, Arkansas)
 Municipio de Washington (condado de Van Buren, Arkansas)